O Serviço Secreto do DOPS foi o setor de inteligência política da Polícia Civil do estado de São Paulo, Brasil, de 1924 a 1983. Recebeu sucessivamente, os nomes de Serviço Secreto, Serviço de Informações e Divisão de Informações. 

Toda a documentação, como dossiês, fichários, prontuários etc., do antigo DOPS-SP e seu serviço secreto estão hoje sob a guarda do Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Ver também 
 DOPS

Grupos e organizações relacionados à ditadura militar no Brasil (1964–1985)